Purple Rain (Pioggia viola in lingua inglese) può riferirsi a:

 Purple Rain – film del 1984, con protagonista Prince
 Purple Rain – album di Prince del 1984, colonna sonora dell'omonimo film
 Purple Rain – singolo di Prince del 1984
 Purple Rain – brano musicale di Achille Lauro del 2018